Les Prisonniers du temps est la trente-neuvième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1982.

Univers

Synopsis 
Renaud se trouve face à face avec le duc de la Fourrière, son ennemi de l'album précédent, et qui cherche à se venger. En le suivant, Renaud arrive dans une vallée préhistorique miniaturisée il y a des millions d'années par une météorite identique à celle jadis tombée sur Rajevols. Au milieu des dinosaures et des Hommes-singes, Renaud trouve un complexe étonnamment moderne...

Personnages 
Réapparition du duc de la Fourrière. Première apparition de Prosper, qui deviendra le serpent apprivoisé de Renaud, et des trois prisonniers du temps.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1982
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1981